

События

Римская империя 
 Император: Клавдий.
 Консулы: Гай Саллюстий Крисп Пассиен (во 2-й раз) и Тит Статилий Тавр.
 Консул-суффект: Публий Помпоний Секунд.
 Фракия окончательно обращена в провинцию Рима. Образование провинции Мёзия.

Иудея 
 Иудейский тетрарх Ирод Агриппа I приказал убить св. Иакова и заточить св. Петра. «В наказание был изъеден червями».
 Присоединение Иудеи к провинции Сирия.
 44-47 — Наместник Иудеи Куспий Фад.

Хань и Хунну 
 Набег Хунну на внутренние провинции Китая.

Скончались 
.
  — китайский генерал династии Восточная Хань.
 Иаков Зеведеев — апостол Иисуса Христа, убит в Иерусалиме.
 Ирод Агриппа I царь Иудеи (37—44).
  — правитель Когурё (18—44).

См. также